Джоха́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Джохадзе, Анри (род. 1980) — грузинский певец.
 Джохадзе, Гоча Давидович (род. 1959) — советский и грузинский футболист.
 Джохадзе, Давид Викторович (род. 1935) — советский и российский доктор философских наук, профессор.